Ускоре́ние — лозунг и политический курс Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, провозглашённый 23 апреля 1985 года, на апрельском пленуме ЦК КПСС, одно из ключевых направлений реформаторского курса («гласность — перестройка — ускорение»), проводившегося в Советском Союзе, в 1985—1991 годах.

Как отмечал Н. И. Рыжков, разработка экономической программы «ускорение» была начата уже в 1983 году, как и сам термин «ускорение», родился в связи с рассмотрением в ЦК предложений Госплана СССР о перспективах развития экономики СССР до 2000 года.

Термином «ускорение» обычно принято называть ранний этап горбачёвских реформ (1985—1987), когда принимаемые меры носили сугубо административный характер.

Целью проводимого курса было ускорение социального и экономического развития Советского Союза. По своей сути термин «ускорение» означал признание отставания СССР в развитии от ведущих промышленных государств и  стран мира и являлся новой версией старого лозунга «догнать и перегнать».

Сам термин впервые был использован Ю. В. Андроповым ещё 22 ноября 1982 года на пленуме ЦК КПСС:

Для всего этого требовалась модернизация экономики и политической системы:Нужны революционные сдвиги — переход к принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, дающих наивысшую эффективность

Это первый лозунг из пакета, в который также входили «перестройка», «гласность» и «демократизация».

Реализация и результаты 
Развитие советского машиностроения стало одним из приоритетов ускорения, его сверхзадачей. На XXVII съезде КПСС в начале 1986 г. задачей №1 было признано ускоренное развитие машиностроения, в котором усматривалась основа быстрого перевооружения всего народного хозяйства. Программа ускорения намечала опережающее (в 1,7 раз) развитие машиностроения по отношению ко всей промышленности и достижение им мирового уровня уже в конце 1990-х гг. На развитие машиностроения партия выделила 200 млрд. рублей, в два раза больше, чем за предыдущие десять лет.

Однако капиталовложения в тяжёлую промышленность, импортные закупки для неё не давали позитивного эффекта и на товарном и продовольственном рынке не сказывались. Более того, этот рынок стал жертвой «ускорения» развития машиностроения, т. к. импортные поставки для последнего вели к сокращению закупок продовольствия и товаров народного потребления, что привело к росту бюджетного дефицита, скрытой инфляции и товарному голоду.
 

В 1987 году был признан фактический провал политики ускорения, и на смену ей пришла экономическая реформа, предполагавшая существенное расширение самостоятельности государственных предприятий и развитие частного сектора. В дальнейшем была разработана программа «500 дней».

Использование лозунга другими политическими деятелями 
 Президент России В. В. Путин в своих ежегодных посланиях Федеральному собранию также регулярно использовал этот термин, главным образом имея в виду ускорение либеральных реформ.
 Президент Белоруссии А. Г. Лукашенко в конце апреля 2007 года на заседании Совета министров республики объявил «Курс на ускорение», почти дословно совпадающий со словами Горбачёва 1985 года.

Примечания

Литература 

 Александр Шубин. Россия в поисках пути: реформы тысяча девятьсот восьмидесятых.
 «Стратегия ускорения» (пособие для системы политической учебы) — 1987 г., М., 300 стр.

Ссылки 
 Социально-экономическое развитие СССР в 1983—1991 г: Приход М. С. Горбачева к власти. Стратегия ускорения.

Перестройка
Апрель 1985 года
1985 год в СССР
Политические лозунги СССР